Csehország
 Písečné, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Písečné, település a Žďár nad Sázavou-i járásban